7 Samogidzki Pułk Grenadierów im. generała adiutanta Grafa Totlebena (ros. Самогитский 7-й гренадерский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк) – pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 17 maja 1797.

Pułk wziął udział w działaniach zbrojnych epoki napoleońskiej, a także w działaniach zbrojnych okresu I wojny światowej.

Przyporządkowanie 18 lipca 1914 
 Korpus Grenadierów Imperium Rosyjskiego (Гренадерский корпус), Moskwa
 2 Dywizja Grenadierów (2-й гренадерской дивизии), Moskwa - Покровские казармы
 2 Brygada Grenagierów (2-я гренадерская бригада)
 7 Samogidzki Pułk Grenadierów - (Самогитский 7-й гренадерский генерал-адъютанта графа Тотлебена) Moskwa - Покровские казармы

Dowódcy pułku 
 1898 - ? - Mikołaj Remizov (ros. Николай Митрофанович Ремизов)
 1914 - pułkownik Dimitr Zigiel (ros. Дмитрий Михайлович Зигель)
 1914 - 1916 - Максимилиан Адамович Цвецинский

Przypisy

Bibliografia 
 Русская армия в Великой войне: Картотека формирований

Linki zewnętrzne 
 

Wojsko rosyjskie w Moskwie
Pułki grenadierów Imperium Rosyjskiego